Asmar ist der Familienname folgender Personen:
 Nedda El-Asmar (* 1968), belgische Goldschmiedin
 Nidal Al-Asmar (* 1969), libanesischer Sportschütze

ASMAR bezeichnet
 die staatliche Werft der chilenischen Marine (Astilleros y Maestranzas de la Armada), siehe ASMAR

Siehe auch:
 Asmer